Josep Miró (s.XVIII) (segle XVIII), membre de l'Acadèmia dels Desconfiats.
 Josep de Miró i de Burgues (), polític reusenc.
 Josep Miró Nicolau (1930), investigador mallorquí.
 Josep Miró i Ardèvol, polític i enginyer agrícola català.
 Josep Miró i Folguera (1862-1938) periodista reusenc

Vegeu també 
 Josep de Miró i Argenter (1851-1925), militar i escriptor.
 José Miró Cardona (1902-1972), advocat i professor cubà.